Премия Лоренса Оливье за лучшую женскую роль в мюзикле () — британская награда, присуждаемая , в качестве признания профессиональных достижений в сфере музыкального театра. Была создана в 1976 году и переименована в 1984 году в честь великого британского актёра.

Впервые награда в данной номинации была представлена в 1979 году. В 1977 и 1978 годах существовала единая номинация «Лучшее исполнение роли в мюзикле», и на неё могли претендовать как актёры, так и актрисы. Однако оба раза премию выигрывали женщины: в 1977 году Анна Шарки за роль в мюзикле «Мэгги», в 1978 году — Элейн Пейдж за главную роль в мюзикле «Эвита». В 1979 году номинация была разделена на две категории: Лучшая мужская роль в мюзикле и «Лучшая женская роль в мюзикле».

За все время существования премии ее получили 40 актрис. Актриса Джесси Бакли — последняя на данный момент обладательница премии, она получила ее за роль Салли Боулс в мюзикле «Кабаре». Актриса Имельда Стонтон — абсолютная рекордсменка в номинации «Лучшая актриса мюзикла» и по количеству полученных наград, и по количеству номинаций: она является трёхкратной обладательницей премии за роли в мюзиклах «В лес», «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» и «Джипси», а также семикратной номинаткой на премию в данной категории.

Победители и номинанты 
В расположенных ниже таблицах находятся имена победителей и номинантов на премию Лоренса Оливье в категории «Лучшая актриса мюзикла».

1970-е

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

Статистика

Лауреаты нескольких наград

Многократные номинанты на премию 
В таблицах полужирным золотым шрифтом отмечены годы, в которые номинанты становились обладателями премии.

См. также 
 Премия «Тони» за лучшую женскую роль в мюзикле

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт премии Лоренса Оливье 

Премия Лоренса Оливье
Награды, появившиеся в 1979 году
Награды актрисам